Schanzlin bezeichnet

einen Familiennamen:
 Hans Peter Schanzlin (1916–1991), Schweizer Musikwissenschaftler
 Johann Georg Schanzlin (1810–1881), badischer Politiker

mehrere Unternehmen:
 Schanzlin Traktoren und Maschinen, ein Traktorenhersteller
 Klein, Schanzlin & Becker, in vormaliger Name der KSB, einem Pumpenhersteller aus Frankenthal; siehe KSB (Unternehmen)